Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1983:

 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1983 (мужчины)
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1983 (женщины)